Verdrag van Fort Laramie (1851)
 Verdrag van Fort Laramie (1868)